Alexejewskaja (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:

Stanizen:
 Alexejewskaja (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Alexejewskaja (Wolgograd), in der Oblast Wolgograd

Dörfer:
 in der Oblast Archangelsk:
 Alexejewskaja (Archangelsk, Konoschski), im Konoschski rajon
 Alexejewskaja (Archangelsk, Krasnoborski, Alexejewskoje), im Krasnoborski rajon, Landgemeinde Alexejewskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Krasnoborski, Belosludskoje), im Krasnoborski rajon, Landgemeinde Belosludskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Krasnoborski, Tscherewkowskoje), im Krasnoborski rajon, Landgemeinde Tscherewkowskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Njandomski), im Njandomski rajon
 Alexejewskaja (Archangelsk, Plessezki), im Plessezki rajon
 Alexejewskaja (Archangelsk, Ustjanski), im Ustjanski rajon
 Alexejewskaja (Archangelsk, Welski), im Welski rajon
 Alexejewskaja (Archangelsk, Werchnetojemski, Afanassjewskoje), im Werchnetojemski rajon, Landgemeinde Afanassjewskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Werchnetojemski, Fedkowskoje), im Werchnetojemski rajon, Landgemeinde Fedkowskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Werchnetojemski, Werchnetojemskoje), im Werchnetojemski rajon, Landgemeinde Werchnetojemskoje
 Alexejewskaja (Archangelsk, Winogradowski), im Winogradowski rajon
 in der Oblast Leningrad:
 Alexejewskaja (Leningrad)
 in der Oblast Moskau:
 Alexejewskaja (Moskau)
 in der Oblast Wologda:
 Alexejewskaja (Wologda, Babajewski), im Babajewski rajon
 Alexejewskaja (Wologda, Kirillowski), im Kirillowski rajon
 Alexejewskaja (Wologda, Sjamschenski), im Sjamschenski rajon
 Alexejewskaja (Wologda, Welikoustjugski), im Welikoustjugski rajon

Siehe auch:
 Alexejewskoje (Begriffsklärungsseite)